Uudmäe ist der Familienname folgender Personen:

 Jaak Uudmäe (* 1954), sowjetischer Leichtathlet
 Jaak Joonas Uudmäe (* 1994), estnischer Leichtathlet
 Jaanus Uudmäe (* 1980), estnischer Leichtathlet
 Merilyn Uudmäe (* 1991), estnische Weit- und Dreispringerin